

Sigle 
 Europaiké Evose Orologías – Associazione europea per la terminologia
 Erhvervsskolernes ElevOrganisation - associazione studentesca delle scuole superiori attiva in Danimarca

Codici 
 EEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Meeker (Stati Uniti d'America)